Brťov se vyskytuje v názvech více sídel:
 Brťov-Jeneč, obec v okrese Blansko
 Brťov u Černé Hory, část obce Brťov-Jeneč v okrese Blansko
 Brťov u Velkých Opatovic, část obce Velké Opatovice v okrese Blansko